Paweł Klisz (ur. 4 sierpnia 1992 w Bielsku-Białej) − polski biegacz narciarski, zawodnik klubu UKS RAWA Siedlce.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Paweł Klisz pojawił się 14 marca 2009 roku podczas zawodów FIS w Szklarskiej Porębie na dystansie 10 km stylem klasycznym, gdzie zajął 13. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 13 stycznia 2013 roku, podczas zawodów w Libercu, podczas rozgrywania sprintów drużynowym stylem klasycznym. Sztafeta Polska II w składzie: Jan Antolec i Paweł Klisz, gdzie zajęli 25. miejsce na 28 startujących sztafet. Indywidualnie w Pucharze Świata zadebiutował 12 stycznia 2014 podczas rozgrywanych sprintów stylem dowolnym w czeskim Novym Měscie.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Klisz nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Slavic Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Slavic Cup

Mistrzostwa Polski 
W poniższej tabeli zostały przedstawione pozycje medalowe. Źródło:

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Polscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1992
Polscy olimpijczycy (Soczi 2014)
Ludzie urodzeni w Bielsku-Białej